Andrea Ceccotti, o Cecotti (1962-1987) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista o difensore
 Carlo Ceccotti (1940–...) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ (1978) – fumettista e illustratore italiano
 Massimo Ceccotti (1931-2007) – giocatore e allenatore di baseball e dirigente sportivo italiano
 Sergio Ceccotti (1935) – pittore e incisore italiano